Герб муниципального образования городское поселение «город Алда́н» в Алданском районе Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён решением городского Совета Алдана в 1984 году.

Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание

История 
31 января 1775 года согласно законоположению «О новом разделении Иркутской губернии на провинции, воеводства и комиссарства» в составе Иркутской губернии была образована Якутская провинция. В её состав вошли несколько воеводств, в том числе Алданское воеводство.

13 марта 1777 года (по старому стилю) императрица Екатерина II вместе с другими гербами городов Иркутского наместничества утвердила герб города «на реке Алдан» (город на тот период не имел названия) (ПСЗРИ, 1777, Закон № 14598)..

Подлинное описание герба гласило:

Герб города «на реке Алдан» был составлен герольдмейстером князем М. М. Щербатовым.

14 марта 1784 года Якутская провинция была преобразована в Якутскую область с пятью уездами (Алданский уезд не создавался).

26 октября 1790 года был Высочайше утверждён герб уездного города Олекминска (повторно переутверждён в 1985 и 2005 годах), который практически полностью повторял герб Алданской слободы и имел следующее описание: «В серебряном поле протекающая река».

Почему герольдмейстеры выбрали для Олекминска герб, аналогичный Алданской слободы не известно. Возможно, это связано с тем, что герб Алданской слободы Якутской области был просто передан новому уездному городу Олекминску, близко расположенному от Алданской (Усть-Майской) слободы.

В 1991—1993 годах предприятием «Якуталмаз» была выпущена сувенирная серия значков с изображением геральдических символов городов и поселков Якутской области. Эмблемы имели одинаковую для всех знаков верхнюю часть — в голубом поле бегущий северный олень серебряного цвета между двух серебряных снежинок. Щит всех эмблем пересекает пояс красного цвета, в котором расположено название населённого пункта.

С эмблемой Алдана были выпущены два сувенирных значка. На одном из них — была изображена композиция, впоследствии (в 1984 году), ставшая основным символом утверждённого герба Алдана.

На втором значке — в нижней части эмблемы Алдана было изображено: в лазоревом поле идущий по чёрному мосту серебряный поезд, сопровождаемый справа вверху зелёными с серебряными вершинами горами, слева вверху — черно-серебряным рассечённым диском; под мостом слева шиповидная синяя оконечность, на мосту справа серебряные цифры 1992.

В 1984 году по проекту А. М. Кружевский был официально утверждён герб Алдана.

10 февраля 2005 года был утверждён герб Алданского района (улуса). Безант из герба Алдана вошёл в герб района в виде рассечённого на золото и чернь сияющее солнце с золотыми лучами, которое держат передними лапами серебряные медведь и соболь.

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания

Источники 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , Советская Россия, 1974. — 200 с.
 Рево О. А. Гербы городов Иркутской губернии и Дальнего Востока. // Наука и жизнь. 1983. — № 4, — С.128.

Гербы Якутии
Алдан
Гербы с изображением луны